Sezon 2006/2007 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 2006/2007 Luciano Spalletti wygrał z Romą dwa trofea: Superpuchar Włoch (1:0 z Interem) oraz Puchar Włoch (6:2, 1:2 z Interem). W lidze Roma nie dogoniła rywali z Mediolanu, ale wywalczyła wicemistrzostwo. W Lidze Mistrzów dotarła do ćwierćfinału, gdzie najpierw wygrała 2:1 z Manchesterem United, by w rewanżu ulec 1:7, co jest najwyższą porażką zespołu w historii występów w europejskich pucharach.

Rozgrywki 
 Serie A: 2. miejsce
 Puchar Włoch: zwycięstwo
 Superpuchar Włoch: zwycięstwo
 Liga Mistrzów: ćwierćfinał

Skład i ustawienie zespołu 

* - przybył z Nantes w styczniu 2007
** - odszedł do Fulham w styczniu 2007
*** - przybył z Valencii w styczniu 2007

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach